Vigne, De Vigne oder De la Vigne ist der Familienname oder Teil des Familiennamens folgender Personen:

 Daniel Vigne (* 1942), französischer Drehbuchautor, Film- und Fernsehregisseur
 Edmond De Vigne (1842–1918), belgischer Architekt des Historismus
 Godfrey Thomas Vigne (1801–1863), Forschungsreisender (Indien und Zentralasien) und Cricketspieler
 Nelson Delle-Vigne Fabbri (* 1949), argentinischer Pianist und Musikpädagoge
 Pierre Vigne (1670–1740), französischer Volksmissionar und Ordensgründer
 Rudolf de la Vigne (1920–2004), deutscher Fußballspieler

Siehe auch:
 Vignes
 La Vigne
 De la Vigne